Барт — французьке прізвище.

Топоніми 
 Барт () — гора (2456 м) в гірському хребті Гукслі (англ. Huxley Range), у Південних Альпах, в регіоні Отаго, на Південному острові Нової Зеландії.
 Барт () — місто в Німеччині
 Барт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Носії прізвища 
 Александр Барт (, *1986) — французький футболіст, захисник.
 Арношт Барт (1870—1956) — лужицький політик і громадський діяч.
 Генріх Барт (, 1821—1865) — німецький вчений, історик, географ, мандрівник.
 Деніс Барт (, *1963) — французький барабанщик, колишній учасник гурту Noir Désir.
 Ролан Барт (, 1915—1980) — французький критик і теоретик семіотики.
 Сандер Барт (, 1988) — нідерландський хокеїст на траві, олімпійський медаліст (2012).
 Джон Сіммонс Барт (, 1930), — письменник постмодерніст, США.
 Карл Барт (, 1886—1968) — швейцарський кальвіністський теолог.
 Якуб Барт-Цішинський (), 1856—1909) — серболужицький письменник, поет, перекладач, церковний діяч.

Носії імені 
 Барт Коннер (, 1958) — американський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Луїс Барт Маєр (,американський кінопродюсер білоруського походження, один із засновників голлівудської кіностудії «Metro-Goldwyn-Mayer» і американської Академії кінематографічних мистецтв і наук
 Барт — дресированний бурий ведмідь-кіноактор, був знятий у понад двох десятках фільмів та передач.

Персонажі 
 Барт Сімпсон () — один з головних героїв мультиплікаційного серіалу Сімпсони.

Інше 
 6078 Барт (6078 Burt) — астероїд головного поясу, відкритий 10 жовтня 1980 року.
 16459 Барт (16459 Barth) — астероїд головного поясу, відкритий 28 листопада 1989 року.
 Реакція Барта — () — перетворення солей діазонію в ариларсинові кислоти

Посилання 
 

Французькі прізвища
Багатозначні топоніми
Сторінки-неоднозначності людських імен